Hierankl ist

 ein Heimatfilm (2003) von Hans Steinbichler, siehe Hierankl

 der Ortsname von
 Hierankl (Frasdorf), Ortsteil der Gemeinde Frasdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hierankl (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern